Коув Ребер (родился 28 августа 1985 года в городе Виста, штат Калифорния) — американский музыкант, певец и автор песен, больше всего известный как вокалист групп Saosin (с начала 2004 по 21 июля 2010), Stamp Out Detroit, Mormon In The Middle. В настоящее время занимается проектами под названием «Патриот» и "Dead American"

Коллективы 
В начале 2000 года Коув был вокалистом в группах, таких как «Mormon In The Middle» и «Stamp Out Detroit».

В начале 2004 года он вступил в группу альтернативного рока Saosin, в которой он заменил прежнего вокалиста Энтони Грина (в настоящее время фронтмен Circa Survive), после ухода Грина из группы. С Saosin Коув записал альбомы  (2006) и In Search of Solid Ground (2008), пока в начале 2010 года его не попросили покинуть группу. Теперь Ребер планиурует войти в звукозаписывающий бизнес, открыв новую в своём родном городе звукозаписывающую студию со своим деловым партнёром Джои Брэдфордом.

Дискография 
 Saosin
 Mookie's Last Christmas (Acoustic Audition, 2004), Independent
 Capitol Demos (демо, 2005), Independent
 Come Close (демо, 2005), Independent
  (2005), Capitol
  (2006), Capitol
  (2008), Capitol
 In Search of Solid Ground (2009), Virgin
  (2008), Capitol
 2010 Demos (демо, 2010), Independent

 Patriot
 I Found My Way (демо, 2011)
 TBA (EP, 2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт группы Saosin  
 Интервью с Коувом Ребером, ставшим новым вокалистом Saosin 16 апреля 2005  

Рок-вокалисты США